Luciani puede referirse a:

Personas
 Albino Luciani (1912–1978), nombre secular del papa Juan Pablo I.
 Clara Luciani (1992), cantautora francesa.
 Domingo Luciani (1886–1979, médico cirujano y docente venezolano.
 Franco Luciani (1981), un músico, compositor e intérprete de armónica argentino.
 Lucila Luciani de Pérez Díaz (1882-1971), historiadora, música y feminista venezolana.
 Mario Luciani (1939-1987), actor y director teatral argentino.
 Nora Bustamante Luciani (1924–2012), historiadora, médico, escritora e intelectual venezolana.
 Sabina Luciani, deportista danesa.
 Sebastiano Luciani (1485-1547), más conocido como Sebastiano del Piombo, pintor italiano.

Otros usos
 Eriocnemis luciani, especie de ave de la familia Trochilidae.
 Eriocnemis luciani sapphiropygia, especie de colibrí en la familia Trochilidae.